Hikigawa (Wakayama),een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama.
Hiki, een Japanse rivier.